Indie:
 Badra – miejscowość

Irak:
 Badra – miejscowość

Niemcy:
 Badra – dzielnica gminy Kyffhäuserland w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Kyffhäuser